Plaats in Indonesië
 Blubuk (Losari), een plaats in het regentschap Brebes in de provincie Midden-Java
 Blubuk (Dukuhwaru), een plaats in het regentschap Tegal van de provincie Midden-Java